«Что видно в телескоп» (, 1900) — английский немой короткометражный художественный фильм Джорджа Альберта Смита.

Сюжет 
Старик, идущий по дороге, замечает парочку на велосипеде. Парочка останавливается, а старик наставляет на них свой телескоп. Он видит увеличенное изображение шнуровки ботинка. Молодой человек, заметив отражение света в телескопе, подошёл к старику и натянул ему шляпу на глаза. Старик падает в канаву, а телескоп разбивается.

Источники 
Ж. Садуль. Всеобщая история кино. Том 1. - М.:«Искусство», 1958.

См. также 
 Фотография призрака (фильм)
 Корсиканские братья (фильм, 1898)

Ссылки 

Короткометражные фильмы Великобритании
Немые фильмы Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1900 года
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1900 года
Чёрно-белые кинокомедии
Немые кинокомедии
Короткометражные фильмы 1900-х годов
Фильмы о мести
Фильмы Джорджа Альберта Смита